In 1919/20 werd het eerste Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Voor het einde van de Eerste Wereldoorlog speelden de teams van Württemberg en Baden in de Südkreisliga, waar ook clubs uit Elzas-Lotharingen speelden. Van 1919 tot 1921 werden in Württemberg en Baden afzonderlijke competities gespeeld waarvan beide kampioenen zich plaatsten voor de Zuid-Duitse eindronde. Pas vanaf 1921 werden beide competities officieel onder dezelfde noemer Württemberg-Baden geplaatst. 

Stuttgarter SC werd kampioen van Württemberg en Freiburger FC van Baden. Beide clubs werden in de eindronde ingedeeld in een groep met FA Bayern München en Freiburg werd groepswinnaar en plaatste zich voor de halve finale, die ze verloren van FC Pfalz Ludwigshafen.

Kreisliga Württemberg

Kreisliga Baden

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1919
Duits competitievoetbal 1919/20